Be1 NFA (voluit: Be1 Nacionalinė Futbolo Akademija) is een Litouwse voetbalacademie uit Kaunas.

Erelijst 
 Pirma lyga (D2)
 ? plaats: 2022

 Antra lyga (D3)
 2 plaats: 2021

LFF taurė

Seizoen na seizoen 
 FK NFA

 Be1 NFA

Bekende (ex-)spelers
  Ugnius Lekečinskas 2022
  Hamed Diawara, 2022

Externe link
  Officiële website (be1.lt.lt)}
 Officiële website (Facebook)''
 Lietuvosfutbolas.lt  (2021)

Litouwse voetbalclub